John Lambton (generał)
 John Lambton (1. hrabia Durham)
 John Lambton (3. hrabia Durham)
 John Lambton (5. hrabia Durham)

Zobacz też